TriBeCa, bairro de Nova Iorque
 TriBeCa (série de TV)
 TriBeCa Film Festival
 Subaru Tribeca
 Tribeca Poker Network

Desambiguação